When a Man Loves peut faire référence à :
 When a Man Loves, un film américain réalisé par Chester Bennett, sorti en 1919 ;
 Le Roman de Manon (When a Man Loves en version originale), un film américain d'Alan Crosland, sorti en 1927.